|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2008 vond plaats van 15 tot en met 21 september 2008 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 25e editie van de Pan Pacific Open. Er werd voor het eerst gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Ariake Tennis Forest Park.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top-12 deel.

Titelhoudster Martina Hingis had zich in november 2007 uit de tennissport teruggetrokken, en kwam haar titel niet verdedigen.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door het vijfde reekshoofd Svetlana Koeznetsova.

De als vierde geplaatste Dinara Safina uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar land­genote Svetlana Koeznetsova in twee sets. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de vierde van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Vania King en Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als tweede geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse King had daarnaast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Petrova dertien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tokio 2008
Tokio